Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Grocholski – polski wojskowy i urzędnik
 Kazimierz Grocholski – polski ziemianin, działacz gospodarczy i polityk
 Ksawery Grocholski – polski hrabia i wojskowy
 Marcin Grocholski – polski wojskowy i urzędnik
 Michał Grocholski – polski orientalista, urzędnik 
 Piotr Grocholski – polski gitarzysta
 Remigian Michał Grocholski – polski wojskowy 
 Stanisław Grocholski – polski malarz

Inne:
 Grocholski – polski herb szlachecki